Remains of the Gods - drugi studyjny album zespołu Light This City.

Lista utworów 
 "Remains of the Gods"   
 "Obituary"   
 "A Guardian in a Passerby"  
 "The Hunt"  	   
 "Letter to My Abuser"  	   
 "Fractured by the Fall"   
 "The Static Masses"   
 "Guiding the North Star"  
 "Your Devoted Victim"  
 "The Last Catastrophe"

Albumy muzyczne wydane w roku 2005